Roger Dumas může být:

 Roger Dumas (herec) – (1932–2016), francouzský herec
 Roger Dumas (skladatel) – (1897–1951), francouzský hudební skladatel
 Roger Dumas (dramaturg) – (* 1942), francouzský dramaturg